Римешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Шушань.
 Римешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Хорезу.